Palásthy Géza (1821–1896) császári alkamarás, 1848-as főhadnagy
 Palásthy Géza (1903–1978) színész, rendező, forgatókönyvíró – Palásthy Sándor színész fia
 Palásthy Géza (1933 vagy 1934–2015) őrnagy